Macabre peut faire référence à :

Généralité artistique 
 Le macabre, caractère d'une atmosphère sombre et lugubre en art.
 Voir également .

Littérature, théâtre, opéra 
 La Balade du Grand Macabre, pièce écrite en 1934 par Michel de Ghelderode.
 Le Grand Macabre, opéra en deux actes composé entre 1974 et 1974 par György Ligeti, sur la base du précédent.

Musique 
 Macabre, groupe de metal extrême originaire de l'Illinois formé en 1985.
 Macabre, troisième album du groupe de visual kei Dir en Grey, sorti en 2000. 
 Dr. Macabre, pseudonyme alternatif de Lunatic Asylum, DJ français produisant des musiques électroniques trance et gabber.
 Morte Macabre, projet de rock progressif créé par quatre artistes suédois.

Télévision 
 Chapitre macabre (Grave Misconduct), téléfilm américain réalisé par Armand Mastroianni, et diffusé en 2008.
 Le Sorcier macabre (The Wizard of Gore), vidéofilm noir et gore américain, réalisé par Jeremy Kasten et sorti en 2007.

Autres 
 La constante macabre, inventée en 1988 par André Antibi, notion selon laquelle certains professeurs mettent toujours une quantité constante de mauvaises notes.